Baader és un patronimi alemany freqüent

Persones 
 Andreas Baader (1943-1977) líder del grup terrorista Alemany Rote Armee Fraktion
 Johannes Baader (1875–1955), un arquitecte, escriptor i artista dadaista alemany
 Ottilie Baader (1847–1925), una feminista alemanya

Art 
 Baader, una pel·lícula de Christopher Roth